Laserpitium dauciforme är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Theodor Schmalhausen och Akinf. Laserpitium dauciforme ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
dauciforme